Villanueva del Ariscal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Ariscal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villanueva del Ariscal (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar